Miami Open 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Tennis Center at Crandon Park i Miami, Florida, USA i perioden 20. marts - 2. april 2017. Det var den 33. udgave af Miami Open, der på grund af et sponsorat afvikledes under navnet Miami Open presented by Itau. Turneringen var sæsonens anden i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2017, og det var ligeledes sæsonens anden turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2017.

Herresinglefinalen blev vundet af Roger Federer, som dermed vandt sin 26. ATP World Tour Masters 1000-titel og den 91. titel i alt i karrieren. Det var endvidere tredje gang, at schweizeren vandt Miami Open – de to foregående sejre lå imidlertid mere end ti år tilbage i tiden, i Miami Open 2005 og 2006 – og alle tre gange havde han forinden også vundet Indian Wells Masters, således at han dermed også vandt den såkaldte Sunshine double for tredje gang. I finalen besejrede Federer Rafael Nadal med 6−3, 6−4, og dermed nåede de to rivaler op på at have mødetes i en finale for tredje gang i 2017 – de to tidligere opgør havde været i Australian Open-finalen og Indian Wells-finalen – og Roger Federer havde vundet dem alle tre. Nadal måtte dermed forlade en Miami Open-finalen som taber for femte gang i karrieren i en turnering som han indtil da aldrig havde formået at vinde.

Damesingletitlen blev vundet af Johanna Konta, som i finalen besejrede Caroline Wozniacki med 6−4, 6−3, og som dermed vandt den indtil da største turneringsejr i sin karriere, idet det var hendes første sejr i en turnering i kategorien WTA Premier Mandatory.

I herredoublerækken sejrede Łukasz Kubot og Marcelo Melo efter at have besejret Nicholas Monroe og Jack Sock i finalen med 7−5, 6−3. Det var deres første Masters 1000-titel som makkere.

Det var deres første turnering som makkere, men alligevel lykkedes det for Gabriela Dabrowski og Xu Yifan at vinde damedoubleturneringen. I finalen vandt det useedede canadisk-kinesiske par over Barbara Strýcová og Sania Mirza med 6−4, 6−3.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Miami Open 2017 androg US$ 13.986.900.

Resultater

Finaler

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger inden turneringsstart, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen. På grund af et sent afbud fra en af de direkte kvalificerede spillere, Bernard Tomic, blev der også plads til en lucky loser fra kvalifikationen, og pladsen gik til Mikhail Juzjnyj.

Finalen blev vundet af Roger Federer, som dermed vandt sin 26. ATP World Tour Masters 1000-titel og den 91. titel på tour-niveau i alt i karrieren. Det var endvidere tredje gang, at schweizeren vandt Miami Open – de to foregående sejre lå imidlertid mere end ti år tilbage i tiden, i 2005 og 2006 – og alle tre gange havde han forinden også vundet Indian Wells Masters, således at han dermed ligeledes vandt den såkaldte Sunshine double for tredje gang. I finalen besejrede Federer Rafael Nadal med 6−3, 6−4, og dermed nåede de to rivaler op på at have mødetes i en finale for tredje gang i 2017 – de to tidligere opgør havde været i Australian Open-finalen og Indian Wells-finalen – og Roger Federer havde vundet dem alle tre. Nadal måtte dermed forlade en Miami Open-finalen som taber for femte gang i karrieren i en turnering som han indtil da aldrig havde formået at vinde.

De to førende spillere på ATP's verdensrangliste, Andy Murray og Novak Djokovic, hvor sidstnævnte også var forsvarende mester, havde meldt afbud til turneringen, begge med skader i deres højre albue, og de gik derfor begge glip af turneringen for første gang siden 2005.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger inden turneringsstart, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen. På grund af et sent afbud fra en af de direkte kvalificerede spillere, Catherine Bellis, blev der også plads til en lucky loser fra kvalifikationen, og pladsen gik til Magda Linette.

Turneringen blev vundet af Johanna Konta, som i finalen besejrede Caroline Wozniacki med 6−4, 6−3, og som dermed vandt den indtil da største turneringsejr i sin karriere, idet det var hendes første sejr i en turnering i kategorien WTA Premier Mandatory.

Den forsvarende mester, Viktoryja Azaranka, stillede ikke op, eftersom hun endnu ikke havde genoptaget karrieren efter fødslen af sit første barn i december 2016. Den tidligere ottedobbelte vinder, Serena Williams, havde meldt afbud på grund af en knæskade.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, hvoraf 30 havde kvalificeret sig på baggrund af deres ranglisteplacering, mens de sidste to par havde modtaget et wildcard.

Turneringen blev vundet af Łukasz Kubot og Marcelo Melo, efter at de havde besejret Nicholas Monroe og Jack Sock i finalen med 7−5, 6−3. Det var deres første Masters 1000-titel som makkere.

Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut var forsvarende mestre men meldte afbud til deres kamp i anden runde mod Brian Baker og Daniel Nestor.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, hvoraf 29 havde kvalificeret sig på baggrund af deres ranglisteplacering, mens de sidste tre par havde modtaget et wildcard.

Det var deres første turnering som makkere, men alligevel lykkedes det for Gabriela Dabrowski og Xu Yifan at vinde damedoubleturneringen. Dabrowskis faste makker, Michëlla Krajicek, var skadet, så hun var tvunget til at finde en ny makker, og valget faldt altså på Xu, som hun havde prøvet at træne med i Indian Wells i ugen forinden. De to spillere havde imidlertid aldrig tidligere været på banen i samme kamp, hverken som med- eller modspillere. I finalen vandt det useedede canadisk-kinesiske par over tredjeseedede Barbora Strýcová og Sania Mirza med 6−4, 6−3.

Bethanie Mattek-Sands og Lucie Šafářová var forsvarende mestre men tabte i anden runde med 1−6, 4−6 til Andreja Klepač og María José Martínez Sánchez.

Eksterne henvisninger 
 Miami Open

Noter 

2017
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017